Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2005 года прошёл 12 — 26 ноября в городе Латронико (Италия).

Чемпионкой мира стала Дарья Ткаченко (Украина). В последнем туре ей хватило бы ничьей для титула, однако Дарья по-чемпионски победила Виталию Думеш, набрав 17 очков и на два очка опередив второго призёра: Ирину Пашкевич (Беларусь). Бронза — у Нины Хукман (Нидерланды), по коэффициенту ей уступили Людмила Литвиненко (Украина) и Гузель Георгиева (Россия).

Результаты

Ссылки 
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 2005
Спорт в Латронико
Международные соревнования по шашкам в Италии
Спортивные соревнования в Базиликате
2005 год в шашках
Спорт в Италии в 2005 году
ноябрь 2005 года
Чемпионаты мира в Италии